Illtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Illtjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Illtjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Illtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Iltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn